Крістінссон — ісландське ім'я. Відомі люди :

Рунар Крістінссон (,  5 вересня 1969, Рейк'явік) — ісландський футболіст.
Йон Ґнарр Крістінсон — ісландський актор.